Afonso Rodrigues da Silva – ex cestista angolano
 Alexandre Rodrigues da Silva, noto come Alexandre Pato – calciatore brasiliano
 Breno Washington Rodrigues da Silva, noto come Breno – calciatore brasiliano
 Ênio Antônio Rodrigues da Silva, noto come Ênio Rodrigues – calciatore brasiliano
 Jádson Rodrigues da Silva, noto come Jádson – calciatore brasiliano
 José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos, noto come Pernambuco – calciatore brasiliano
 Lucas Rodrigues da Silva – calciatore brasiliano
 Manuel Bento Rodrigues da Silva – cardinale e patriarca cattolico portoghese
 Messias Rodrigues da Silva Júnior, noto come Messias – calciatore brasiliano
 Paulo Rodrigues da Silva – calciatore brasiliano
 Phabullo Rodrigues da Silva, noto come Pabllo Vittar – cantante, ballerino, blogger, drag queen e attivista brasiliano
 Renan Rodrigues da Silva, noto come Renan Foguinho – calciatore brasiliano
 Roger Rodrigues da Silva – calciatore brasiliano
 Saulo Rodrigues da Silva, noto come Saulo Mineiro – calciatore brasiliano
 Thiago Rodrigues da Silva – calciatore brasiliano
 Thiago Rodrigues da Silva, noto come Thiago Mosquito – calciatore brasiliano